Leimgrub ist der Name folgender Orte:

 Leimgrub (Isny im Allgäu), Ortsteil von Isny im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Leimgrub (Julbach), Ortsteil von Julbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Siehe auch:
 Laimgrub
 Leimgrube
 Leimgruber